Marcus Thornton puede hacer referencia a:
 Marcus Thornton, baloncestista estadounidense, nacido en 1993.
 Marcus J. Thornton, baloncestista estadounidense, nacido en 1992.
 Marcus Terrell Thornton, baloncestista estadounidense, nacido en 1987.